Влади́мир (Ге́рман Вольдема́р) Я́ковлевич Пропп (, Санкт-Петербург — 22 августа 1970, Ленинград) — советский филолог, фольклорист, профессор Ленинградского университета. Получил мировое признание, является основоположником сравнительно-типологического метода в фольклористике, одним из создателей современной теории текста. Современные структуралисты считают В. Я. Проппа одним из своих предшественников.

Биография 

Родился 16 (28) апреля 1895 года в Санкт-Петербурге в семье поволжских немцев. Отец — Яков Филиппович Пропп (1858—1919), управляющий Петербургским отделением торгово-промышленного товарищества Торговый дом «Братья Шмидт», родившийся в селе Гуссенбах (ныне с. Линёво, Волгоградская область). Мать — Анна Елизавета Фридриховна, урожденная Бейзель (?—1942).

В 1914-1918 годах изучал русскую и германскую филологию на филологическом факультете в Петроградском университете. Впоследствии преподавал немецкий язык в вузах Ленинграда. В годы Первой мировой войны Пропп собирался на фронт, однако в армию студентов не призывали. Тогда он сдал экзамены по анатомии, физиологии, хирургии, работал в лазарете санитаром и братом милосердия.

В послереволюционные годы, в период Гражданской войны и позже (1917-1929) семья Проппов жила в своём доме на хуторе Пропп. За это время Владимир Яковлевич был в отцовском имении несколько раз. В конце 1918 года навестил больного отца, в марте 1919 года приехал уже на похороны Якова Филипповича. На некоторое время остался здесь и работал в поле с родственниками.

Работал школьным учителем в деревне Голый Карамыш в 70 км от хутора.

Затем Пропп вернулся в Петроград. Летом 1923 года он приезжал в бывшее имение с женой.

20 декабря 1929 года в немецкой колонии Гуссенбах Медведицкого кантона началась коллективизация. По акту, составленному ударной бригадой Гуссенбахского сельсовета, имущество Анны Пропп передали в колхоз им. Сталина.

С 1932 года Пропп преподавал и вёл научную работу в Ленинградском университете (ЛГУ). С 1937 года стал доцентом, с 1938 года — профессор филологического факультета ЛГУ, последовательно на кафедрах романо-германской филологии, фольклора и, вплоть до 1969 года, русской литературы; в 1963-1964 годах заведовал кафедрой.

В период «борьбы с космополитизмом» (1949-1952) преподавал на кафедре этнографии и антропологии исторического факультета.

Был дважды женат. В браке с Серафимой Павловной Соколовой родились дочери Мария и Елена. От брака с Елизаветой Яковлевной Антиповой (1905—1979) — сын Михаил (1937—2018), гидробиолог, заслуженный деятель науки РФ.

Скончался 22 августа 1970 года в Ленинграде в возрасте 75 лет. Похоронен на Северном кладбище.

Исследование сказки 
Самая известная работа учёного — «Морфология сказки» (Ленинград, 1928) — монография, посвященная структуре народных сказок. Исследуя фольклор, ученый выделил в сказках постоянные и переменные элементы. К постоянным он причислил действия, которые совершали персонажи для развития сюжета, и их последовательность. К переменным — отнёс языковой стиль произведений, количество действий и способы их исполнения, а также мотивировки и атрибуты персонажей. Над первым научным трудом Пропп работал 10 лет.

Известные учёные — литературовед Борис Эйхенбаум, этнограф Дмитрий Зеленин, лингвист Виктор Жирмунский — одобрили работу исследователя. Однако большой популярности тогда она не получила.

Пропп выделил повторяющиеся постоянные функции действующего лица (всего 31), положив начало структурно-типологическому изучению нарратива. Работа Проппа оказала значительное влияние на развитие структуралистских исследований мифологических, фольклорных, литературных текстов.

В 1930-е годы Владимир Пропп выступает с докладами по фольклористике. Ученый представлял исследования «Сказочной комиссии» на отделении этнографии при Географическом обществе, на секции фольклора в Институте истории искусств, на секции «Живая старина» в Институте сравнительного изучения литератур и языков Запада и Востока им. Веселовско­го.

С 1937 года Владимир Пропп работал на кафедре фольклора в ЛГУ, где ему присвоили звание канди­дата филологических наук без аттестации и экзаменов, а через год назначили профессором.

Докторской диссертацией ученого стала рукопись книги «Исторические корни волшебной сказки» — продолжение предыдущей монографии.

В этой работе Пропп писал не о структуре сказок, а об их происхождении. Он изучал мифологию первобытных народов и объяснял истоки волшебной сказки в племенных обрядах инициации: их участники также проходили испытания, порой терпели неудачи, потом благополучно выполняли задания и получали «новый облик». Так сюжет любой сказки объяснялся обрядом инициации, в ходе которых дети получали новый статус.«Морфология» и «Исторические кор­ни» представляют собой как бы две части или два тома одного большого труда. Второй прямо вытекает из первого, первый есть предпосылка второго. <…> Я по возможности строго методически и последовательно перехожу от научного описания явлений и фактов к объяснению их исторических причин".В работе «Исторические корни волшебной сказки» (Ленинград, 1946) Пропп развивает гипотезу, разработанную Пьерром Сентивом (псевдоним Эмиля Нурри). Пропп видит в народных сказках напоминание о тотемических ритуалах инициации.

Очевидно, что структура сказок имеет характер инициации. Проблема — как выяснить, описывает ли сказка систему обрядов, относящихся к определённой стадии культуры, или же её сценарий инициации оказывается «воображаемым», не связан историко-культурным контекстом, но выражает внеисторическое архетипическое поведение психики.

В качестве примера Пропп обращается к тотемическим инициациям; этот тип инициации был недоступен для женщин, но основным персонажем славянских сказок оказывается как раз женщина: старая ведьма, Баба-Яга. Она выступает посвящающим старшим с точки зрения гипотезы об обрядовом происхождении сказки. А посвящающий, хотя всегда являлся мужчиной, имел символические признаки обоих полов, или даже только женские.

Пропп приводит этнографические данные, показывающие процесс разложения древней тотемической религии и превращения сакральных некогда устных преданий в сказки. Рассматривая этносы, ещё не расставшиеся с тотемизмом (и не имеющие сказок как таковых), находящиеся в процессе его разложения, и современные сказки «культурных» народов, Пропп приходит к выводу о единстве происхождения волшебной сказки.

Опала 
После выхода книги «Исторические корни волшебной сказки» в 1946 году Проппа уволили из Академии наук. Его обвинили в антимарксизме, идеализме и религиозности идей. В журнале «Советская этнография» вышла рецензия «Против буржуазных традиций в фольклористике (о книге проф. В. Я. Проппа „Исторические корни…“)». Здесь учёного раскритиковали за мистицизм, «извращение и фальсификацию истинной картины общественных отношений» и отсутствие опоры на труды Максима Горького — он тоже изучал сказки и считал, что волшебные сюжеты — это мечты людей о лучшей жизни, об изменении реальности. В 1940-е годы это было серьезным обвинением — печатать другие работы автора «антимарксистской книги» никто не решался. За последующие 12 лет после выхода книги Пропп опубликовал лишь три статьи по фольклору, тезисы и статью о проблеме артикля в современном немецком языке.
Место работы после увольнения

Аграрные праздники и древнерусское искусство 
Третью монографию «Русский героический эпос» Пропп издал в 1958 году. Он писал ее 10 лет, то бросая, то снова возвращаясь к работе. Проанализировав тексты всех известных ему былин, ученый нашел связь «развития эпоса с ходом развития русской истории», объяснил многочисленные загадки в былинах, описал специфику былинных героев, раскрыл особенности поэтики этого жанра.

Автор, анализируя фольклор, указывает на аграрный характер славянских праздников и верований, таких как Масленица, Семик. Базисом для книги во многом послужила работа Дж. Фрэзера «Золотая ветвь».

Четвертая монография Владимира Проппа — «Русские аграрные праздники» — вышла в 1963 году. Изучая годовой цикл, сравнивая праздники между собой, ученый пришел к выводу, что частично они состоят из одинаковых элементов, иногда различно оформленных, а иногда тождественных.

В 1960-е годы выходили и другие работы фольклориста: «Об историзме русского эпоса (ответ академику Б. А. Рыбакову)», «Фольк­лор и действительность», «Об историзме русского фольклора и ме­тодах его изучения». В последние годы жизни ученый увлекся древнерусским искусством: иконописью и архитектурой православных храмов. Он собрал тысячи фотографий и зарисовок икон, соборов, церквей, часовен. В планах у Владимира Проппа была работа о систематизации форм православных храмов.

Однако учёный не успел написать очередной масштабный труд. После смерти Владимира Проппа в СССР опубликовали еще две его книги: «Проблемы комизма и смеха» и «Русская сказка».

См. также 

 Мономиф
 Аарне, Антти Аматус
 Чичеров, Владимир Иванович
 Клод Бремон (фр.)

Основные труды 
 Морфология сказки. — : Academia, 1928.
 Русская сказка. — Л., 1984.
 Исторические корни волшебной сказки. — : Изд-во ЛГУ, 1986. — 364 с.
 Фольклор и действительность. — : Наука, 1989. — 233 с.
 Русский героический эпос. — Лабиринт, 2006. — 624 с. — ISBN 5-87604-051-7.
 Проблемы комизма и смеха. Ритуальный смех в фольклоре (по поводу сказки о Несмеяне). (Собр. тр. В. Я. Проппа.) Науч. ред., комм. Ю. С. Рассказова. — М.: Лабиринт, 1999.

Примечания

Литература 
 Берков П. Н. Метод исследования народного творчества в трудах В. Я. Проппа (к 70-летию со дня рождения) // Вестник ЛГУ. Серия литературы, языка и истории. 1966. Вып. 1, № 2.
 Типологические исследования по фольклору. Сборник статей памяти В. Я. Проппа (1895—1970). М., 1975.
 Неизвестный В. Я. Пропп. «Древо жизни. Дневник старости. Переписка» / Предисл., сост. А. Н. Мартыновой; Подгот.текста, коммент. А. Н. Мартыновой, Н. А. Прозоровой. — СПб.: Алетейя, 2002. — ISBN 5-89329-512-9.
 Уорнер Э. Э. Владимир Яковлевич Пропп и русская фольклористика. Изд-во СПбГУ, 2005. — ISBN 5-8465-0092-7.
 Reinhard Breymayer: Vladimir Jakovlevič Propp (1895—1970) — Leben, Wirken und Bedeutsamkeit. B: Linguistica Biblica 15/16 (1972), 36-77 (67-77 Bibliographie).
 Serena Grazzini: Der strukturalistische Zirkel. Theorien über Mythos und Märchen bei Propp, Lévi-Strauss, Meletinskij. Wiesbaden 1999 (DUV: Literaturwissenschaft).
 Vilmos Voigt: Propp, Vladimir Jakovlevič. В: Enzyklopädie des Märchens, том 10 (2002), 1435—1442.

Ссылки 
 
 Исторические корни волшебной сказки
 Морфология сказки
 Морфология сказки, Л., 1928 (на сайте feb-web.ru)
 Проблемы комизма и смеха.
 Ольшанский Д. Рождение структурализма из анализа волшебной сказки / Toronto Slavic Quarterly, No. 25
 Статья «Владимир Яковлевич Пропп и его любимое Линёво», сайт wolgadeutsche.ru
 Владимир Пропп (1895—1970) / Литературная энциклопедия (2008)
 Биография Владимира Проппа в Галерее русских мыслителей (Международного общества философов, 2007)
 О Пропповском центре
 V. Ya. Propp’s Structuralism
 Владимир Пропп на портале «Культура»
 Когут К. С. Неизвестный Пропп

Филологи СССР
Фольклористы СССР
Литературоведы СССР
Этнографы СССР
Филологи России
Фольклористы России
Литературоведы России
Этнографы России
Выпускники историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета
Преподаватели филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Жертвы борьбы с космополитизмом
Исследователи славянского язычества
Похороненные на Северном кладбище (Санкт-Петербург)
Исследователи мифологии